

Cinema
 Darling – film del 1965 diretto da John Schlesinger
 Darling – film del 2007 diretto da Ram Gopal Varma
 Darling – film del 2015 diretto da  Mickey Keating

Geografia
 Darling – fiume dell'Australia
 Darling – centro abitato degli Stati Uniti d'America, nel Mississippi
 Darling – centro abitato del Sudafrica

Musica
 Darling – EP della cantante Kylie Minogue del 2007

Persone
 Alistair Darling – politico britannico
 Candy Darling – attore statunitense
 Chuck Darling – ex cestista statunitense
 Clifford Darling – politico bahamense
 David Darling – violoncellista e compositore statunitense
 Donald Allan Darling – statistico statunitense
 Gia Darling – attrice pornografica e produttrice statunitense
 Gregory Darling – cantante e pianista statunitense
 Helen Darling – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Jane Darling – ex attrice pornografica ceca
 Jean Darling – attrice statunitense
 Lonnie Darling – dirigente sportivo e allenatore di pallacanestro statunitense
 William S. Darling – scenografo ungherese

Altro 
 Darling – software